Die Hörspielserie Ixplorer 5003 wurde im Jahr 2007 von der Hamburger Kanzlei Dr. Bahr produziert. In zwölf Folgen (Laufzeit jeweils zwischen 15 und 20 Minuten) wurden grundsätzlich eher trockene Jura-Inhalte in eine bunte Rahmenhandlung integriert, was bei den Hörern für kurzweilige Unterhaltung sorgt. Vorkenntnisse im Bereich Jura sind nicht erforderlich. Ziel dieser Infotainment-Hörspielserie ist es laut Macher dieser Serie, Internet-Nutzer ohne entsprechende Kenntnisse für das juristische Gefahrenpotential im Internet zu sensibilisieren.

Bei der Wahl der Sprecher von Captain Ormog und Andra hat man mit Andreas Fröhlich (Bob Andrews aus „Die drei ???“) und Elena Wilms („Peter Lundt: blinder Detektiv“) auf altbewährte und bekannte Stimmen zurückgegriffen.

Handlung 
Captain Ormogs Heimatplanet Neoplan 7 wird von den Schattenwesen des Subraums bedroht. Nur die (vermeintliche?) Intelligenz der Erdlinge vermag die Existenz von Neoplan 7 noch retten zu können. Captain Ormog fliegt in Begleitung des weiblichen Humanoid-Roboters Andra im Raumschiff Ixplorer 5003 durch die Weiten des Weltalls, um seine Mission, die Suche nach irdischer Intelligenz, zu erfüllen.

Folgen 
 Aufbruch ins Ungewisse
 Schnee im Weltall
 Laika, die lächelnde Hündin
 Ausflug ins All
 Der verlorene Zahn
 Liebesgrüße
 Das Parkmanöver
 Das weisse Rauschen
 Der Haushaltsplan
 Leonidensturm
 Das intergalaktische Busenwunder
 Die letzte Spur

Science-Fiction-Hörspielserie